El término LMV, una sigla, puede referirse, en esta enciclopedia:

a Iveco LMV, un vehículo táctico 4x4 desarrollado por la compañía italiana Iveco;
a la Liga Mexicana de Voleibol, una liga mexicana de ese deporte;
 a la Ley del mercado de valores, en México.

Siglas